Саво — историческая провинция Финляндии.
 Саво (остров) — остров в Тихом океане.
 САВО — Среднеазиатский военный округ.

См. также 
 Северное Саво
 Южное Саво